Конвенция по облегчению международного морского судоходства () — международная конвенция, направленная на облегчение морского судоходства, путём обеспечения единообразия формальностей и процедур, требуемых властями государств-участников от иностранных судов.

История 
С развитием международного судоходства и торговли возросло число документов и формальностей, которые требовались в портах захода судна. На повестку дня встала унификация этих документов и формальностей, поэтому в рамках Международной морской организации был подготовлен текст Конвенции по облегчению международного морского судоходства. Конвенция была подписана в Лондоне (Великобритания) в 1965 году и вступила в силу в 1967 году.

По состоянию на 1 июля 2011 года участниками Конвенции по облегчению международного морского судоходства 1965 года являются 114 государств.

Основные положения 
Конвенция возлагает на участников обязанность сотрудничать в деле обеспечения полного единообразия формальностей и требований в отношении документов и процедур во всех областях, где такое единообразие облегчит и улучшит международное морское судоходство, и сводить до минимума всякие изменения формальностей, требований в отношении документов и процедур.

В Приложении к Конвенции перечисляются и определяются стандарты и рекомендуемые практики, относящиеся к портовым формальностям.

Согласно Приложению, участники Конвенции не будут требовать от иностранных судов каких-либо других документов кроме следующих:
 Общая декларация
 Декларация о грузе
 Декларация о судовых припасах
 Декларация о личных вещах экипажа судна
 Судовая роль
 Список пассажиров
 Манифест опасных грузов
 Документ, предписываемый Всемирной Почтовой Конвенцией
 Морская санитарная декларация.

Примечания

Литература 
 Текст Конвенции 1965 года
 Международная морская организация о Конвенции по облегчению международного морского судоходства
 Мартишин В. Формальности в судоходстве: лучше меньше, да лучше. Морской флот, 2002 г.

Международные конвенции
Морское право
Конвенции ИМО